Eliteserien 1992/93 steht für:

 Eliteserien (Dänemark) 1992/93, Saison der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse
 Eliteserien (Norwegen) 1992/93, Saison der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse

Siehe auch:
 Elitserien 1992/93